Guti ist
 eine kleinasiatische Region des Altertums im iranischen Hochland, siehe Gutium
 der Spitzname des spanischen Fußballspielers José María Gutiérrez Hernández, siehe Guti (Fußballspieler)
 eine Unterart der Agutis (Goldhasen)

GUTi ist die Abkürzung für:
 Gästeservice Umweltticket, ein Verkehrskonzept zur kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn im Bayerischen Wald mit Kurkarten, siehe GUTi (Verkehrskonzept)

GUTI